Вінс Тейлор ():

 Вінс Тейлор (1939 — 1991) — британський рок-музикант.
 Вінс Тейлор (1956) — американський професійний культурист.
 Вінс Тейлор (1960) — американський баскетболіст.

Див. також 
 Тейлор (прізвище)